Casa tomada puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Literatura 
 Casa tomada, cuento del escritor argentino Julio Cortázar, aparecido por primera vez en 1946 en una revista promocionada y publicada por el escritor Jorge Luis Borges.

Películas, documentales 
 1977, casa tomada, película documental argentina dirigida por María Pilotti y producida por la Fundación Alumbrar, que se estrenó el 25 de febrero de 1999.

Espacios culturales 

 La Casa Tomada (LCT), espacio cultural autogestionado del Centro Cultural de España en El Salvador.